Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Grzywiński (budowniczy) (1839–1880) – budowniczy
 Stanisław Grzywiński (poseł)
 Stanisław Grzywiński (generał)